Manon Bollegraf e Tom Nijssen erano i detentori del titolo, ma solo Nijssen ha partecipato in coppia con Helena Suková.

Suková e Nijssen hanno perso 4–6, 6–3, 6–3 contro Nicole Provis e Mark Woodforde.

Teste di serie

 Arantxa Sánchez Vicario /  Todd Woodbridge (secondo turno)
 Gigi Fernández /  Kelly Jones (primo turno)
 Larisa Neiland /  Cyril Suk (primo turno)
 Zina Garrison-Jackson /  Rick Leach (quarti di finale)

 Helena Suková /  Tom Nijssen (finale) 
 Nicole Provis /  Mark Woodforde (campioni) 
 Elna Reinach /  Patrick Galbraith (semifinali) 
 Rachel McQuillan /  David Macpherson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1992
ATP Tour 1992